Miejscowości w USA:
 Garden City – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Cullman
 Garden City – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Weld
 Garden City – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Chatham
 Garden City – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Ada
 Garden City – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Finney
 Garden City – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Garden City – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Cass
 Garden City – jednostka osadnicza w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
 Garden City – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Nassau
 Garden City – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Horry
 Garden City – jednostka osadnicza w stanie Teksas, w hrabstwie Glasscock
 Garden City – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Clark
 Garden City – miejscowość w stanie Utah, w hrabstwie Rich
Gminy w USA:
 Garden City (ang. Garden City Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Finney
 Garden City (ang. Garden City Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth